Scheffknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Scheffknecht (* 1990), österreichische Handballspielerin
 Hermann Scheffknecht (1891–1982), österreichischer Unternehmer
 Sabine Scheffknecht (* 1978), österreichische Politikerin (NEOS)
 Wolfgang Scheffknecht (* 1959), österreichischer Historiker, Pädagoge und Archivar